U.S. National Championships 1903 – tenisowy turniej znany jako wielkoszlemowy US Open, który rozegrano w 1903 roku. Mężczyźni rywalizowali w dniach 18–26 sierpnia, na kortach Newport Casino w Newport, natomiast kobiety w dniach 24–27  czerwca, na kortach Philadelphia Cricket Club w Filadelfii.

Była to dwudziesta trzecia edycja turnieju męskiego i siedemnasta damskiego.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Bibliografia 
 

1903 w Stanach Zjednoczonych
1903 w tenisie ziemnym
US Open według lat